Eutiquià (; literalment, 'de bona fortuna', nom tardà, idèntic a Èutic, Èutiques, Eutiqui i als patronímics Eutíquides i Eutiquíades) és el nom dels següents personatges:
 Eutiquià (Ligúria? - Roma, 283), papa de Roma (275 -283), venerat com a sant a diverses confessions cristianes
 Eutiquià, metge de la Grècia romana
 Eutiquià, historiador romà d'Orient del temps de Constantí el Gran conegut per Jordi Codí, segons el qual va ser sofista i secretari de l'emperador
 Eutiquià, amic de l'historiador Agàcies, qui es va comprometre a escriure la seva història per consell d'aquest Eutiquià

Bibliografia 
 Eutychianus a: William Smith (editor), A Dictionary of Greek and Roman Biography and Mythology. Vol. II Boston: Little, Brown & Comp., 1867, p. 128